Der Fachausdruck dorsiventral, substantiviert Dorsiventralität, ( ‚Rücken‘,  ‚Bauch‘) beschreibt die Art der Symmetrie von Lebewesen oder Teilen davon. Diese sind dann dorsiventral, wenn sie nur eine einzige Symmetrieebene besitzen, die sie in zwei spiegelbildliche Hälften teilt. Die Ober- und Unterseite (oder Rücken bzw. Bauch) sind hingegen unterschiedlich gebaut.

Von Dorsiventralität spricht man hauptsächlich bei Tieren. Bei Pflanzen (insbesondere Blüten) ist dagegen der ansonsten gleichbedeutende Begriff zygomorph oder (bei Blättern) bifazial gebräuchlicher.

Literatur 

Herder-Lexikon der Biologie, Spektrum Akadem. Verlag, 1994. ISBN 3-86025-156-2.

Morphologie (Biologie)